Фра́йберг, устар. Фре́йберг () — немецкие топоним и фамилия. Может означать:

Персоналии 
 Фрайберг, Берлевин фон (ум. 1243) — маршал Тевтонского ордена в 1242—1243 годах.
 Фрейберг, Бернард (1889—1963) — генерал-губернатор Новой Зеландии.
 Фрайберг, Вернер (1902—1972) — немецкий хоккеист на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1928 года.
 Фрайберг, Готфрид фон (1908—1962) — австрийский валторнист и музыкальный педагог.
 Фрайберг, Джейлен (1999—2014) — американский подросток, устроивший 24 октября 2014 года стрельбу в столовой «Marysville Pilchuck High School», Мерсвилл, штат Вашингтон, США.
 Фрайберг, Конрад (1842—1915) — немецкий живописец и скульптор.

Топоним 
 Фрайберг — город в Германии в Рудных горах, в земле Саксония.
 Фрайберг-ам-Неккар — город в Германии на реке Неккар, в земле Баден-Вюртемберг.
 Фрайберг — старое немецкое название города Пршибор в Чехии.
 Фрайберг — упразднённый район в Германии.

См. также 
 Фрайбург (значения)
 Фрейберг (значения)